Лаодика () — персонаж древнегреческой мифологии. 

Дочь Приама и Гекубы. Жена Геликаона (сына Антенора).

Влюбилась в Акаманта, когда он посетил Трою, и родила от него сына Мунита. Самая красивая из дочерей Приама.

После взятия Трои её поглотила земля. По другой версии, умерла от тоски после смерти сына.

Изображена на картине Полигнота в Дельфах среди участников взятия Трои, но ни один поэт не называет её среди пленниц. По мнению Павсания, была отпущена. Её историю описал поэт Евфорион из Халкиды.

В честь Лаодики назван астероид (507) Лаодика, открытый в 1903 году.

В литературе 
 Роман «Замурованная царица» Д. Л. Мордовцева, рассказывает о судьбе Лаодики после падения Трои. И её жизни при дворе фараона Рамзеса III.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Троянская война
Троада в древнегреческой мифологии
Дети Приама